

Населені пункти та їхні частини

 Кроґулець — село в гміні Мислаковіце Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Кроґулець — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кроґулець — село в гміні Ключевсько Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кроґулець — частина міста Згеж у Зґерському повіті Лодзинського воєводства
 Кроґулець — частина села Кісцинне в гміні Чоснув Новодворського повіту Мазовецького воєводства

Примітки